Peugeot 301 puede referirse a:

 Peugeot 301 (1932), automóvil del segmento D producido entre 1932 y 1933
 Peugeot 301 (2012), automóvil de segmento B producido desde 2012 en Vigo, España

301